Dendrocoelidae es una familia de tricládidos platelmintos de agua dulce que tiene una distribución holárctica.

El tricládido de agua dulce más grande conocido pertenece a esta familia, alcanza los 40 cm en longitud y habita en el lago Baikal.

Géneros 
Los géneros de Dendrocoelidae conocidos son los siguientes:
Acromyadenium
Alaoplana
Anocelis
Archicotylus
Armilla
Atria
Baikalobia
Baikalocotylus
Baikaloplana
Bdellocephala
Caspioplana
Dendrocoelopsis
Dendrocoelum
Hyperbulbina
Hyperpapillina
Miodendrocoelum
Papilloplana
Polycladodes
Procotyla
Protocotylus
Rimacephalus
Sorocelis

Filogenia 
Dendrocoelidae es el grupo hermano de Kenkiidae.

Árbol filogenético que incluye todos los grandes grupos conocidos de tricládidos, realizado basándose en diversos estudios publicados, Sluys y colaboradores (2009):

Referencias

Tricladida